Les Gauloises blondes, un film français de Jean Jabely (1988).
 Gauloises Blondes, une marque de cigarettes produites en France.